RideLondon-Surrey Classic 2019 var den 8. udgave af cykelløbet RideLondon-Surrey Classic. Det var det 30. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2019 og blev arrangeret 4. august 2019. Løbet blev vundet af italienske Elia Viviani fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Casper Pedersen kørte for 
 Mads Würtz Schmidt kørte for 
 Michael Mørkøv kørte for 
 Matti Breschel kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 

2019
UCI World Tour 2019